Ле́нинский райо́н — один из семи внутригородских районов Челябинска.
Строился в 30-40-е годы XX века вместе с промышленными гигантами города, самый первый возникший район Челябинска из ныне существующих. В настоящее время — третий по численности населения и по площади район города.

География 

Район расположен в юго-восточной части города и граничит на западе с Советским, а на севере — с Тракторозаводским районами. Доступ в него из других районов города осложнён тем, что с запада и севера его отделяет от остальных частей города железная дорога. Доступность района значительно улучшилась после строительства в конце XX века путепровода через железнодорожные пути в районе вокзала. С юго-запада район ограничивает некогда чистейшее и солёное, а сейчас загрязнённое и опресневшее озеро Смолино. На востоке район граничит с городом-спутником Челябинска Копейском. Центральной улицей района считается улица Гагарина. В районе находится крупный медгородок: городская больница № 9, кинотеатр «Аврора». В центре района находился большой (более 50 гектар) лесопарк, оставшийся от опытного плодово-ягодного участка Челябинской плодово-ягодной станции (ныне Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства — филиал Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН), в свою очередь разбитого на месте бывшей монастырской заимки (объект культурного наследия «Монастырская заимка „Плодушка“»). В 2016 рядом с этим местом был построен жилищный комплекс «Ленинские высотки». В 2017 году «Плодушка» была принята в муниципальную собственность. Специалисты Челябинского госуниверситета разработали проект благоустройства «Плодушки». Он предусматривает на этом месте три составляющих: церковную, в которую войдёт храм, научную — с музеем селекции плодовых культур, дендропарком и рекреационную — с местами для отдыха горожан.

История 

3 ноября 1935 года городские власти приняли решение об образовании 3 районов: Ленинского, Сталинского (ныне Центральный) и Кировского. Границы между районами были установлены 17 ноября. Изначально район включал территории ЧТЗ, «Станкостроя», газохимкомбината, ТЭЦ, жилые участки при этих предприятиях, район Порт-Артура, а также оз. Смолино. Население района составляло 125 тысяч человек. В январе 1937 г. завод им. Сталина со всеми учреждениями и рабочим посёлком был передан в новообразованный Тракторозаводский район.
Одновременно из Кировского района к Ленинскому отошли завод им. Колющенко и железнодорожный узел Челябинска. В октябре 1940 года принято решение о разукрупнении Ленинского района и изменении границ Советского и Кировского районов, в результате западная часть района вместе с заводом им. Колющенко и железнодорожным узлом Челябинска отошли обратно Кировскому району. Границы района изменялись в 1944 в связи с образованием Железнодорожного района и в 1960 после его упразднения. Последнее изменение границ Ленинского района утверждено 14 апреля 1999 год.

Образование 

В районе расположено 75 муниципальных образовательных учреждений:
 2 лицея (ОУ № 37, 77)
 2 гимназии (ОУ № 76, 100)
 16 средних общеобразовательных школы (из них 4 школы имеют филиалы — ОУ № 32, 75, 130, 55)
 1 учреждение специального (коррекционного) образования МБСКОУ С(К)ОШ № 60)
 1 центр психолого-педагогического развития и коррекции
 1 межшкольный учебный комбинат
 1 учреждение дополнительного образования — МБУДОД ДЮЦ
 1 детская музыкальная школа искусств (4)
 52 дошкольных образовательных учреждения: 13 детских садов — центров развития ребёнка (превышение стандарта по всем направлениям деятельности); 37 детских садов — второй категории (превышение стандарта по одному—двум направлениям деятельности); 2 учреждения третьей категории

В районе находится 11 учреждений различного уровня профессионального образования: 3 учреждения начального профессионального образования: ПУ № 2, ПУ № 20, ПЛ № 83, учреждения среднего профессионального образования, Южно-Уральский государственный технический колледж (филиал); Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева; Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего; 3 учреждения высшего профессионального образования: Челябинский институт экономики и права им. М. В. Ладошина, Челябинский Государственный Университет Факультет экологии, «Московский государственный гуманитарно-экономический институт» Челябинский филиал; 2 учреждения вечерней формы обучения среднего профессионального образования: Челябинский вечерний механический техникум, Челябинский вечерний механико-металлургический техникум.

Здравоохранение 
Здравоохранение Ленинского района города Челябинска представлено 11 лечебно-профилактическими учреждениями: 3 многопрофильные больницы (ГБУЗ «ОКБ № 2», МБУЗ ГКБ № 9, МБУЗ ГКБ № 11), противотуберкулезный диспансер, стоматологическая поликлиника, поликлиническое отделение областного кожно-венерологического диспансера, 2 детские поликлиники, городская поликлиника № 13, детский санаторий, детский центр восстановительной медицины и реабилитации.

Памятники 

 Памятник В. М. Бехтереву (1970-е гг.)
 Памятник Н. И. Пирогову (1970-е гг.)
 Памятник Н. И. Кузнецову (30 мая 1977 г.)
 Памятник Я. П. Осадчему (15 июля 2005 г.)
 Памятник Танк (ИСУ-152) (5 нояб. 1999 г.)
 Памятник Боевая машина десанта (9 июля 2004 г.)
 Мемориальный комплекс памяти трудящихся завода им. С. Орджоникидзе (1985 г.)
 Памятник Серго Орджоникидзе
 Памятник Зое Космодемьянской
 Памятник Аркадию Гайдару (1976)
 Памятник Малолетним узникам фашистских концлагерей (2006 г.)

Культовые сооружения Ленинского района 

 Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли Моя печали»
 Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»

Транспорт

Автобус 

Район обслуживает автобусное предприятие МУП «Челябавтотранс». Через район проходят следующие автобусные маршруты:

№ 18 «Автобусный парк — ТРК Алмаз»

№ 33 «Училище — Железнодорожный Вокзал»

№ 66 «Училище — ст. Шершни»

№ 81 «Ул. Чистопольская — ЮУрГУ»

№ 483 «Старокамышинск — ЮУрГУ»

Троллейбус 

Троллейбусное движение в Ленинском районе было открыто в 1969 году. Первым был открыт маршрут № 8 с трассой «ПКиО — озеро Смолино».

№ 8 «ПКиО им. Гагарина — ЧКПЗ» — снят с маршрута в 2022

№ 10 «ПКиО им Гагарина — Солнечный берег»

№ 25 «ЧКПЗ — КБС»

Трамвай 

Трамвайное движение в районе было открыто в 1968 году. Первым был открыт маршрут № 8 с трассой «Железнодорожный вокзал — ул. Чистопольская».

№ 8 «Завод им. Колющенко — ул. Чистопольская» — снят с маршрута в 2022

№ 18 «ЧМК — ул. Чистопольская»

№ 22 «Ул. Чичерина — ул. Чистопольская»

Маршрутное такси 

№ 3 «ТРЦ „Алмаз“ — ЧВВАКУШ»

№ 19 «Ул. Чистопольская — ул. Приборостроительная»

№ 20 «Областная больница — пос. Чурилово»

№ 22 «Училище — мкрн. Парковый»

№ 23 «Пляж „Солнечный берег“» — ул. Мамина"

№ 42 «Пляж „Солнечный берег“» — ЧВВАКУШ"

№ 46 «Ул. Чистопольская — Теплотехнический институт» (кольцевой)

№ 58 «ул. Чистопольская — ЧВВАКУШ»

№ 70 «ул. Чистопольская — ПКиО им. Гагарина»

№ 75 «Училище — ул. Бейвеля»

№ 77 «ТРЦ „Алмаз“ — ул. Петра Столыпина»

№ 91 «Ул. Энергетиков — улица Салавата Юлаева»

№ 92 «Ул. Чистопольская — ЧМК»

№ 218 «Пос. Старокамышинск — Автоцентр»

№ 370 «Пос. Старокамышинск — ЮУрГУ»

Население

Основные улицы 

Ленинский район окружен кольцом из четырёх главных улиц — Копейское шоссе, улица Гагарина, улица Новороссийская и улица Машиностроителей.

 Улица Гагарина (до 1961 года — улица Строителей)
 Улица Новороссийская
 Копейское шоссе — соединяет выезд на Копейск с автодорогой Меридиан и проспектом Ленина (один из выездов из Ленинского района в остальную часть города под железнодорожными путепроводами (мостами))
 Улица Машиностроителей
 Улица Агалакова
 Улица Масленникова
 Улица Гончаренко
 Улица Дзержинского — через путепровод над железнодорожными путями станции соединяет Ленинский район с улицами Доватора и Степана Разина в Советском районе города
 Улица Днепровская
 Улица Лизы Чайкиной
 Улица Стахановцев
 Улица Барбюса
 Улица Шота Руставели
 Улица Харлова (до 1968 года — улица Дорожная)
 Улица Енисейская
 Улица Фрунзе
 Улица Энергетиков

Экономика

Крупные предприятия 
 Челябинский механический завод
 Челябинский завод металло-конструкций (ЧЗМК)
 Индустриальный парк «Станкомаш» (бывший завод «Станкомаш»)
 Завод «Электромашина» (ЗЭМ)
 Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ)
 Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ)
 ФГУП "Сигнал"
 Челябинский завод технологической оснастки
 ТЭЦ-1

Развлекательные комплексы 

 ДК «Энергетиков»
 ДК «Станкомаш»
 ДК «ЧТПЗ»
 ТРЦ «Алмаз»
 ТРК «Аврора»

Экология 
На территории района расположено много стационарных источников загрязнения воздуха. К основным таким источникам относится ЧТПЗ, ТЭЦ — 1 и ЧКПЗ. Также сильно загрязнено озеро Смолино где превышено содержание тяжелых металлов и других вредных веществ. Содержание вредных веществ, вызванное антропогенным воздействием, превышает пределы допустимых значений в 3-8 раз. В воды озера со сточными сливами попадают нефтепродукты, тяжелые металлы, органические вещества.

Примечания

Литература 
 Озерный град, Ленинский район, 1936—1996 : Путь в 60 лет. Челябинск : Рифей, 1996

Ссылки 

Районы, названные в честь Владимира Ленина
Районы Челябинска